Южно-Бачский округ () — округ на севере Сербии, в Воеводине. Административный центр — город Нови-Сад.

Общины 
Южно-Бачский округ включает 12общин, которые объединяют 77 населённых пункта. С 2002 по 2019 годы две городские общины (Нови-Сад и Петроварадин) входили в состав общины Нови-Сад.

Население 

На территории округа проживает 615 371 чел. (2011 год).

Крупнейшие этнические группы, по переписи 2011 года:
 сербы — 445 270 чел. (72,36 %);
 венгры — 47 850 чел. (7,78 %);
 словаки — 24 670 чел. (4,01 %)
 черногорцы — 11 378 чел. (1,85 %);
 цыгане — 10 482 чел. (1,70 %);
 хорваты — 10 022 чел. (1,63 %);
 русины — 6974 чел. (1,13 %);
 югославы — 3642 чел. (0,59 %);
 муслимане — 1677 чел. (0,27 %);
 македонцы — 1584 чел. (0,26 %).
 украинцы — 1566 чел. (0,25 %);
 румыны — 1270 чел. (0,21 %);

Экономика 
В Южно-Бачском округе, в селе Челарево производится пиво LAV, являющегося вторым по популярности в Сербии.

Примечания